

Biografia

Opere

Bibliografia 
 Laura Facchin, Giovanni Antonio Mari, in « Dizionario Biografico degli Italiani », vol. 70, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2007

Collegamenti esterni